Abendgebet steht für:

Christentum:
 Evensong, Abendgebet in der Anglikanischen Kirche
 Luthers Abendsegen
 Vesper (Liturgie), liturgisches Abendgebet in verschiedenen christlichen Kirchen
sowie:
 Maariw (Judentum), Abendgebet im Judentum
 Maghrib-Gebet im Islam